Краузит — минерал, водный сульфат K и Fe. Образует микроскопические призматические или таблитчатые кристаллы и небольшие кристаллические корки. Вторичный минерал сульфатсодержащих кремнистых известняков, где встречается вместе с вольтаитом, галотрихитом, алунитом и др. сульфатами. Медленно разлагается водой с образованием оксида железа, в подкисленной воде быстро разрушается.

Свойства 
Краузит имеет большое разнообразие оттенков: бледно-лимонно-жёлтый, желтовато-зелёный, серый; иногда бесцветный переходящий в бледно-жёлтый во внутренних рефлексах и напросвет. Чаще всего встречается бледно-зеленого цвета. Оптически двуосный (+). Плеохроизм: видимый.

Местонахождения 
Горы Калико (шт. Калифорния, США); Willi Agatz Mine, Саксония (Германия); сольфатара ди Поццуоли и Алум Грот/Alum Grotto, Сицилия (Италия); серный рудник Санта Барбара (Аргентина); Мексика; Китай.

Литература 
 Foshag, W.F. (1931), Krausite, a new sulphate from California, American Mineralogist: 16: 352—360.
 Graeber, E.J. & A. Rosenzweig (1965), The unit cell of Krausite: American Mineralogist: 50: 504—507.
 Graeber, E.J., B. Morosin & A. Rosenzweig (1965), The crystal structure of Krausite, KFe(SO4)2•H2O: American Mineralogist: *50: 1929—1936.
 American Mineralogist (1986): 71: 202—205.

Примечания

См. также 
 Минерал

Ссылки 
Краузит в GeoWiki

Сульфаты (минералы)